Уильям Дуайт Уитни (; , Нортгемптон (Массачусетс) — , Нью-Хейвен) — американский лингвист, филолог, лексикограф, редактор «Словаря века» (), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1875). Брат геолога Джозайи Уитни.

Биография 
Уильям родился в семье преподавателей Йельского университета, известной своими научными достижениями, блестяще закончил медицинский факультет Колледжа Уильямса (г. Уильямстаун).

В 1848 году под руководством друга и духовного наставника своего отца, пастора Дж. Дея, Уитни занялся изучением санскрита. В 1850 году Уильям уехал в Германию, где обучался в Берлинском университете вместе с Альбрехтом Вебером, Францем Боппом и Карлом Лепсиусом, после этого  работал вместе с Рудольфом Ротом в Тюбингене.

В 1853 году ему предложили занять должность профессора санскрита и родственных с ним языков на факультете философии и искусств в Йельском университете, и Уитни принял это предложение.

С 1854 году и до конца жизни Уитни проработал в Йельском университете, где преподавал санскрит, а с 1870 году — сравнительную грамматику.

28 августа 1856 г. Уитни женился на Елизавете Вустер Болдвин. У них родилось шесть детей, но выжило из них только четверо: сын и три дочери, которые очень помогли отцу в подготовке его поздних публикаций.

В 1884 году один из основных трудов Уильяма Уитни «Жизнь и рост языка» был опубликован в переводе на русский язык в журнале А. А. Хованского «Филологические записки».

Научная деятельность 
Уильям Уитни считается первым американским теоретиком языкознания, основоположником американской лингвистической школы. Он был одним из инициаторов создания Американской филологической ассоциация (1869), первым её президентом; принимал активное участие в организации Ассоциации современных языков (1883).

Его исследования, ставшие  связующим звеном между школами Вильгельма фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра, оказали существенной влияние на развитие сравнительно-исторического языкознания; отстаивал принцип историзма, регулярности языковых изменений и зависимости их от социальных факторов.

Научная концепция Уитни о языке и задачах языкознания была представлена в двух его монографиях «Язык и изучение языка» и «Жизнь и рост языка», посвященных основным вопросам языкознания: происхождению языка, предмету и методам исследования, роли языка в жизни общества, взаимоотношениям языка и других дисциплин.

Основные научные труды 

 Translation of the Suryasiddhanta, a Text-book of Hindu Astronomy (Jour. Am. Oriental Soc., vol. vi., 1860);
 Language and the Study of Language (1867);
 A Compendious German Grammar (1869);
 Oriental and Linguistic Studies (1873; second series, 1874);
 The Life and Growth of Language (1875);
 Essentials of English Grammar (1877);
 A Compendious German and English Dictionary (1877);
 A Practical French Grammar (1886);
 Max Muller and the Science of Language (1892).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уильям Дуайт Уитни в ВГБИЛ
 

Лингвисты США
Лексикографы США
Санскритологи США
Индологи США
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Переводчики с санскрита
Преподаватели Йельского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Колледжа Уильямса
Почётные доктора Йельского университета